Едьма:
 Едьма (деревня) — деревня в Архангельской области
 Едьма (река) — река, приток Еденьги